Taebaek – miasto w Korei Południowej
 Taebaek – góry we wschodniej części Półwyspu Koreańskiego